Osoby o tym nazwisku:
 Kenan Gör – turecki zapaśnik
 Yakup Gör – turecki zapaśnik